Salamon (famiglia) – famiglia patrizia veneziana
Bartosz Salamon – calciatore polacco
Eleonora Salamon – calciatrice italiana
Ferenc Salamon – pallanuotista ungherese
Giacomo Salamon (beato) – ecclesiastico e frate domenicano, beatificato dalla Chiesa Cattolica 
Gianni Salamon – ex rugbista e allenatore di rugby italiano
Giovanni Salamon (N.H.) – senatore e governatore della Repubblica di Venezia
Louis-Siffrein-Joseph de Salamon (mons.) – vescovo e diplomatico francese
Marina Salamon – imprenditrice, dirigente d'azienda e scrittrice italiana
Michiel Angelo Salamon – medico della Repubblica di Venezia
Pier Luigi Bembo Salamon (conte) – senatore del Regno d'Italia e podestà di Venezia
Thomas Salamon – calciatore austriaco
Vincenzo Salamon – ex cestista italiano
Salamon (Gatomon) – un Digimon